Borjád, község Baranya megyében
 Borjád, egykor Uzdborjádhoz, ma Kölesdhez tartozó településrész Tolna megyében